Дудзяк (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дудзяк, Джереми (род. 1995) — немецкий футболист тунисского происхождения.
 Дудзяк, Мариан (род. 1941) — польский учёный и легкоатлет, призёр Олимпийских игр и чемпионатов Европы.